Soana – torrente affluente dell'Orco e la sua valle
Soana – personaggio delle Cronache del Mondo Emerso
Soana – altro modo per chiamare Sovana, frazione del comune di Sorano
Val Soana – valle del Piemonte